Roman Olegovitch Derliouk - en russe :  (Roman Olegovič Derlûk) et en  - (né le  à Saint-Pétersbourg en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2001, il commence sa carrière en senior avec le HK Ijorets dans la Pervaïa liga, le troisième niveau russe. Il débute dans la Superliga en 2005 avec le SKA Saint-Pétersbourg. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2005 dans la Ligue nationale de hockey par les Panthers de la Floride en , en . Il remporte la Coupe Gagarine 2013 avec l'OHK Dinamo.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il fait sa première apparition en senior le  avec l'équipe de Russie B contre l'Ukraine au cours d'une manche de l'Euro Ice Hockey Challenge. Il honore sa première sélection senior avec la Russie A le  lors d'un match amical face à la Biélorussie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002|| HK Ijorets || Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2001-2002|| HK Ijorets || Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2002-2003|| Lokomotiv Saint-Pétersbourg || Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2004-2005|| Spartak Saint-Pétersbourg || Vyschaïa liga|| 51|| 0|| 3|| 3|| 74|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2005-2006|| SKA Saint-Pétersbourg 2 || Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| SKA Saint-Pétersbourg || Superliga ||35 ||0 ||2 ||2 ||63 ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 
|-
|2006-2007 || SKA Saint-Pétersbourg || Superliga ||6 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || HK MVD || Superliga ||19 ||0 ||2 ||2 ||14 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-  
|2007-2008 || HK MVD || Superliga ||26 ||3 ||3 ||6 ||26 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2008-2009 || HK MVD || KHL ||54 ||3 ||8 ||11 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HK MVD || KHL ||25 ||2 ||6 ||8 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || OHK Dinamo || KHL || 44|| 5|| 9|| 14|| 18|| 6|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
|2011-2012 || Rampage de San Antonio || LAH || 69|| 2|| 9|| 11|| 31|| 10|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| rowspan=2|2012-2013 || OHK Dinamo || KHL || 27|| 2|| 2|| 4|| 10|| 11|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| Dinamo Balachikha || VHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HK Dinamo Moscou || KHL || 31|| 1|| 3|| 4|| 41|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|rowspan=2|2014-2015 || HK Dinamo Moscou || KHL ||9 ||0 || 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Sotchi || KHL || 40||1 ||8 ||9 ||13 ||4 ||0 || 0|| 0||6  
|-
|2015-2016 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||43 ||1 ||2 ||3 ||32 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
| 2016-2017 || HK Sotchi || KHL || 11 || 0 || 0 || 0 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || HK Nioman Hrodna || Ekstraliga || 26 || 1 || 7 || 8 || 12 || 15 || 1 || 2 || 3 || 4 
|-
| 2018-2019 || HK Nioman Hrodna || Ekstraliga || 39 || 2 || 10 || 12 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || HC Košice || Extraliga Slovaque || 8 || 1 || 3 || 4 || 2 || 6 || 0 || 1 || 1 || 8

Notes et références 

Naissance en octobre 1986
Naissance à Léningrad
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK MVD
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Rampage de San Antonio
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Sotchi
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HC Košice
Champion de la Coupe Gagarine